Kouli peut désigner :
Kouli, la commune du département de Sapouy au Burkina Faso.
Kouli, la commune du département de Silly au Burkina Faso.

Homonymie de localités